European Award (deutsch etwa „Europäische Auszeichnung“) steht für folgende Auszeichnungen:

 European Award of Excellence City for Children für kinderfreundliche Projekte in europäischen Großstädten
 European Border Breakers Award für aufstrebende Künstler oder Bands

 European Business Award for the Environment, siehe Europäischer Umweltpreis
 European Crime Fiction Star Award für Kriminalliteratur, siehe Ripper Award
 European Film Award, siehe Europäischer Filmpreis
 European Inventor Award, siehe Europäischer Erfinderpreis
 European Legal Award für juristisch-politische Leistungen, siehe Carl-Heymann-Preis
 European Museum of the Year Award, siehe Europäisches Museum des Jahres
 European Newspaper Award, europäischer Zeitungs-Wettbewerb
 European Publishers Award for Photography
 European Railway Award, für besondere Verdienste um das Eisenbahnwesen
 Leonardo European Corporate Learning Award für besondere Bildungsprojekte